Bird Island (« Île aux Oiseaux ») est le nom de plusieurs îles :

Afrique

Bird Island, île de l'océan Indien située dans la baie d'Algoa ;

Bird Island, île de l'archipel des Seychelles, dans l'océan Indien ;

Amérique

Bird Island, île du district de Stann Creek ;

, île située près de Juneau, en Alaska ;
 Bird Island, île située dans la baie de San Francisco, en Californie ;
 , île de l'océan Atlantique située dans la baie de Buzzards, dans le Massachusetts ;
 Bird Island, ville dans le Minnesota.

Territoire britannique d'outre-mer 
 , île de l'archipel des îles Malouines, dans l'Atlantique Sud ;
 Bird Island, île du groupe de Géorgie du Sud, dans la Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud, dans l'Atlantique Sud ;

Océanie

, île située dans le détroit de Bass, en Tasmanie ;
 , île de l'archipel Furneaux ;

Voir aussi 
 Great Bird Island
 Île aux Oiseaux